Distretto di Tôgrôg – distretto della provincia del Gov'-Altaj, in Mongolia
 Distretto di Tôgrôg – distretto della provincia del Ôvôrhangaj, in  Mongolia